Taizu ('Grote Voorouder') is een titel gegeven aan de stichter en eerste keizer van een dynastie in China, onder meer:
 Houliang Taizu (852-912), Latere Liang-dynastie (907-923)
 Guo Wei (904-954), Late Zhou-dynastie (951-954)
 Song Taizu (927-976), Song-dynastie (960-976)
 Hongwu, (1328-1398), Ming-dynastie (1368-1644)
 Taizu Nurhaci (1559-1626), keizer van Mantsjoerije (1616-1626)